Натуральне число 1641
 1641 рік до нашої ери
 1641 рік нашої ери